Every Morning – singolo di Sugar Ray del 1999
 Every Morning – traccia dell'album Wake Up and Smell the Coffee dei The Cranberries del 2001
Every Morning – singolo dei Crash Test Dummies del 2001
Every Morning – singolo di Basshunter del 2009